Валентина Жукова:
 Жукова, Валентина Ивановна (в девичестве Ильиных; род. 1956) — советская легкоатлетка.
 Жукова, Валентина Николаевна (род. 1992) — российская футболистка.
 Жукова, Валентина Петровна (1932—2001) — Герой Социалистического Труда.